Мейдан:

 Мейдан — ипподром.
 Мейдан — площадь в Шуше.

См. также 
 Майдан